{{Szlachcic infobox
 |imię               = 
 |wszystkie imiona   = 
 |imię oryginalne    = 
 |grafika            = nie
 |opis grafiki       = 
 |herb               = POL COA Dołęga.svg
 |opis herbu         = Herb Dołęga
 |tytuł              = 
 |dynastia           = 
 |rodzina            = Skłodowscy herbu Dołęga
 |data urodzenia     = 
 |miejsce urodzenia  = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci    = 
 |ojciec             = Józef Skłodowski
 |matka              = Salomea Sagtyńska
 |mąż                = 
 |żona               = Bronisława Marianna Boguska
 |dzieci             = JózefMariaZofiaBronisławaHelena
 |rodzeństwo         = BolesławaBronisławaPrzemysławZdzisławWisławaWanda
 |faksymile          = 
 |opis faksymile     = 
 |odznaczenia        = 
 |commons            = 
}}
Władysław Skłodowski herbu Dołęga (ur. 20 października 1832 w Kielcach, zm. 14 maja 1902 w Warszawie) – polski nauczyciel, biolog, publicysta i tłumacz.

Życiorys 
Ukończył gimnazjum w Siedlcach ze złotym medalem, po czym w 1852 r. uzyskał dyplom kandydata nauk fizyko-matematycznych na Uniwersytecie Petersburskim. Początkowo pracował w warszawskich szkołach jak nauczyciel. W 1867 r. awansowany na podinspektora gimnazjum, pełnił tę funkcję do 1873 r. W 1887 r. przeszedł na emeryturę, a rok później został dyrektorem domu poprawczego w Studzieńcu i kierował nim do 1890 r. Zmarł 14 maja 1902 r.

Skłodowski publikował w tygodniku Wszechświat i Dzienniku Powszechnym, a także tłumaczył na język polski prace Charlesa Dickensa, Iwana Turgieniewa i Henry’ego Wadswortha Longfellowa. Autor podręcznika zoologii i ponad 30 haseł z dziedziny botaniki do encyklopedii powszechnej Samuela Orgelbranda.

Życie prywatne 
Władysław był polskim szlachcicem. Urodził się w 1832 r., jako syn Józefa Skłodowskiego i Salomei z Sagtyńskich. Ze związku jego rodziców miał sześcioro rodzeństwa; Bolesławę, Bronisławę, Przemysława, Zdzisława, Wisławę oraz Wandę.

Dnia 3 lipca 1860 roku w Warszawie (par. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny) wziął ślub ze szlachcianką Bronisławą Marianną Boguską herbu Topór, para miała pięcioro dzieci: Zofię, Józefa, Bronisławę, Helenę i Marię.

Zmarł 14 maja 1902 roku w Warszawie. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 164, rząd III, grób 20/21).

Rodzina

Zobacz też 

 ród herbowny
 heraldyka polska
 lista polskich herbów szlacheckich

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Wykład zoologii w bibliotece Polona

Absolwenci i studenci Cesarskiego Uniwersytetu Petersburskiego
Ludzie związani z Warszawą (Królestwo Kongresowe)
Pochowani na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Polscy nauczyciele
Polscy biolodzy
Polscy publicyści
Polscy tłumacze literatury angielskojęzycznej
Polscy tłumacze literatury rosyjskojęzycznej
Władysław Skłodowski
Urodzeni w 1832
Zmarli w 1902
Ludzie urodzeni w Kielcach